Гео́ргий Васи́льевич Красно́в (30 января 1937, дер. Салугино, Чувашская АССР — 3 сентября 2012, Чебоксары) — чувашский писатель, прозаик и драматург, педагог, журналист. Народный писатель Чувашской Республики.

Биография 
Георгий Краснов родился 30 января 1937 года в деревне Салугино Ядринского района Чувашской республики. Учился в Цивильском сельхозтехникуме, на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Военную службу проходил в Германии. Работал агрономом в колхозе, проходчиком на шахте в Воркуте.

Переехав в Чебоксары, трудился главным редактором Чувашрадио и заместителем председателя Телерадиокомитета, ответственным секретарём правления Союза писателей Чувашии, главным редактором журнала «Тӑван Атал», председателем правления Союза писателей Чувашии.

С 1969 года в Союзе писателей СССР.

Затем преподавал в Чувашском национальном лицее им. Г. С. Лебедева. С 1995 года — профессор кафедры журналистики Чувашского государственного университета.

Георгий Васильевич пробует перо лирических, приключенческих, фантастических жанрах. Он автор 10 романов, 10 пьес, многих повестей и рассказов.

Награды и премии 
 Премия Комсомола Чувашии имени М. Сеспеля (1979)
 Заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1984).

Работы

Известные книги 
На чувашском:
 «Çамрăк хастарлăхпа» [С юношеским задором: Очерки] (1965),
 «Асамлă çăлкуç» [Волшебный родник: Научно-фантастическая повесть] (1966)
 «Инçетри сасăсем» [Далекие голоса: Научно-фантастическая повесть и рассказы] (1967)
 «Сарамат пĕкки» [Радуга на рассвете: Повести] (1971)
 «Катăк чĕлĕм» [Треснутая трубка: Приключенческие повести] (1971)
 «Кăмăл туртăмĕ» [Влечение: Повесть, рассказы и телепьеса] (1972)
 «Çамрăклăх пĕрре килет» [Молодость не повторяется: Роман] (1974)
 «Ĕмĕр тикĕс килмест» [Прожитого не пережить: Роман] (1979)
 «Кĕвĕçĕкене кĕве çиет» [Все от любви: Роман] (1981)
 «Телей патне виçĕ çухрăм» [Три версты до счастья: Роман] (1983)
 «Çитетпĕр хĕрĕхе, иртетпĕр хĕрĕхрен» [Нам уже за сорок: Роман] (1985)
 «Хĕр çурасас умĕн» [Помолвка: Пьесы] (1987)
 «Пуçсăр юланутсен эскадронĕ» (1990)

На русском:
 «Треснутая трубка» [Приключенческие повести] (1975)
 «Молодость не повторяется» [Роман] (1978)
 «Тают снега» [Роман] [М.: Современник, 1980.]
 «Операция „Сломанная трубка“» (М.: Детская литература, 1982)
 «Всё от любви» [Роман] (1986).
На других языках:
 "Формула «Илвми левэх» [Фантастическая повесть] [Минск: Мастацкая литература, 1976.]
 «Бескозырка» [Приключенческая повесть] [Фрунзе: Мэктеп, 1985.]

Литература 
 Юрьева М. И., Романова З. В. Писатели Советской Чувашии: Биобиблиографический справоик. — 4-е изд., испр. и доп. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1988. — С. 158—160.
 Гордеев Д. В., Силэм Ю. А. Антология чувашской литературы. — Чебоксары, 2003. — Т. 1 : проза.
 Муравьев В., Мытиков Г., Соколов В. «И в шестьдесят быть молодым как в тридцать…» // Знамя труда (Ядрин. р-н). — 1997. — 30 янв.
 Ялгир П. Краснов Георгий Васильевич // Ялгир П. Литературный мир Чувашии. — Чебоксары, 2005. — С. 52.

Примечания

Ссылки 
 Ушел из жизни народный писатель Чувашии Георгий Краснов

Чувашские писатели
Писатели Чувашии
Чувашские драматурги
Заслуженные работники культуры Чувашской Республики
Члены Союза писателей СССР
Выпускники факультета журналистики МГУ
Народные писатели Чувашской Республики
Преподаватели Чувашского государственного университета